E40, E-40 oder E 40 steht für:

 DB-Baureihe E 40, eine Einheits-Elektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn
 E-40 (Rapper) (* 1967), ein US-amerikanischer Rapper
 Europastraße 40, eine Fernstraße von Calais in Frankreich nach Ridder in Kasachstan
 E40 (Ecuador), eine Straße in Ecuador
 Wasserstraße E40, eine geplante Wasserstraße in Polen, Weißrussland und der Ukraine
 HMS E40, ein britisches U-Boot
 Kwashiorkor, eine Protein-Mangelernährung nach dem ICD-10-Code
 Toyota Corolla E40, ein PKW-Modell

außerdem:
 eine Gewindeform für Leuchtmittel, siehe Lampensockel
 die Baureihe E-40 des Windenergieanlagenherstellers Enercon, siehe Liste der Windkraftanlagen von Enercon#E-40

E40